Walter Kempner ist der Name folgender Personen:

* Walter Kempner (Mediziner, 1869), deutscher Mediziner und Biologe
 Walter Kempner (Mediziner, 1903), deutscher Mediziner